Змагання в заліку індивідуальних гонок в програмі кубку світу з біатлону 2019–2020 серед жінок  складалися з трьох гонок — на етапах в Естерсунді, Поклюці та на чемпіонаті світу в Антерсельві.  Малий

Формат 
Індивідуальна гонка проводиться на дистанції 15 км. Біатлоністки, які стартують з інтервалом у 30 секунд, повинні подолати чотири вогневі рубежі, на кожному, з яких слід розбити по 5 мішеней. Перша і третя стрільби проводяться лежачи, друга й четверта — стоячи. За кожну нерозбиту мішень до загального часу біатлоністки додається 1 хвилина.

Призери сезону 2016—17 
Докладніше: Кубок світу з біатлону 2017–18, індивідуальна гонка, жінки

Нарахування очок

Призери етапів

Підсумкова таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2019-20
2020 у біатлоні
2019 у біатлоні